Sioraq bezeichnet:
 Sioraq, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Kangerluk
 Sioraq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sioraq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sioraq (Insel) (Sandøen), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland